Арісменді () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Луїса Касерес де Арісменді — героїня венесуельської війни за незалежність
 Родней Арісменді — діяч робітничого руху Уругваю
 Хав'єр Арісменді — іспанський футболіст

Іспанські прізвища